Радичи — название населённых пунктов.

Россия 
 Радичи — деревня в Дубровском районе Брянской области.

Украина 
 Радичи — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Радичи — село в Хорошевском районе Житомирской области.